T2:

Техника 
 Tatra T2 — чехословацкий трамвай выпускавшийся с 1955 по 1962 год.
 VW T2 — автомобиль VW Transporter второго поколения.
 Bentley T2 —  автомобиль класса люкс, выпускавшийся британской компанией Bentley Motors с 1977 по 1980 год.
 T2 — средний танк США
 T2 — Сверхлёгкий летательный аппарат (СЛА) АНТК им. О.К. Антонова

Прочее 

 Take-Two Interactive - американский издатель, разработчик, дистрибьютор компьютерных игр.

 T2 — музыкальная группа, исполняющая тяжелый рок.
 T2 — токсин
 T2 — музыкальный альбом шведской группы Roxette (2012).
 T2 — дистрибутив Linux.